Никола Николић се може односити на:

 Никола Николић, министар правде (1903–1904) и председник Народне скупштине (1905–1906)
 Никола Николић (1889—1963), земљорадник, носилац Карађорђеве звезде са мачевима
 Никола Николић (1896–1986), лекар, револуционар, члан Младе Босне, учесник Октобарске револуције и Народноослободилачког рата
 Никола Хаџи Николић (1855–1915), лекар, први гинеколог у Србији
 Никола Хаџи Николић (музичар) (1974), музичар